Clayton Lima Szabo (São Paulo, 24 de novembro de 1982) mais conhecido pelo apelido Keké, é um jogador brasileiro de futsal que atua na posição de pivô. Atualmente tem contrato com o da Associação Esportiva Uruguaianense cidade de Uruguaiana. Atuando pelo Atlântico Futsal de Erechim, Keké foi capitão do time e o principal responsável pelas duas principais conquistas do time: a Taça Brasil de Futsal de 2013, a Taça Libertadores de Futsal de 2014 e a Copa Intercontinental de Futsal, em 2015.

Carreira 
Keké iniciou a carreira em 2006 pelo Corinthians, onde permaneceu até 2008 para se transferir ao São Caetano, antes de ser transferido para o São José. Em 2012, ingressou na equipe do Krona Futsal, onde permaneceu até o final do ano, até ser contratado pelo Atlântico, clube no qual virou ídolo e é considerado um dos principais jogadores da história.

Jogadores do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico
Jogadores de futsal de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Jogadores de futsal do Sport Club Corinthians Paulista